«Something Better Change» — третий сингл The Stranglers, записанный группой с продюсером Мартином Рашентом в июле 1977 года и включённый во второй альбом No More Heroes.

Сингл «Something Better Change» (c внеальбомным треком «Straighten Out» на обороте) вышел 22 июля 1977 года и 20 августа поднялся до #9 в UK Singles Chart, 8 недель продержавшись в Top 40.

В 12-дюймовую версию сингла вошли также «(Get A) Grip (On Yourself)» and «Hanging Around», два трека из дебютного альбома группы Rattus Norvegicus. За период с 1982 по 2008 годы песня «Something Better Change» вошла в 47 разничных сборников The Stranglers.

Состав 
 Хью Корнуэлл — гитара, вокал
 Жан-Жан Бернел — бас-гитара
 Дэйв Гринфилд — клавишные
 Джет Блэк — ударные

Примечания 

Синглы 1977 года
Песни 1977 года
Песни The Stranglers